Currículo (y su étimo latino curriculum; plural curricula) puede referirse a:

 Currículum o curriculum vitae, conjunto de experiencias laborales que se reúne en un documento.
 Currículo (educación), diseño educativo que permite planificar las actividades académicas.
 Currículo oculto, aprendizajes incorporados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículo oficial.